

Отборочный матч III чемпионата Европы

Отборочный матч III чемпионата Европы

Товарищеский матч

Отборочный матч III чемпионата Европы

Отборочный матч III чемпионата Европы

Отборочный матч III чемпионата Европы

Товарищеский матч

Неофициальные игры сборной

Ссылки 
 Игры сборной, 1975

1975